Granger kan syfta på:

Geografi
 Granger, Iowa
 Granger, Texas
 Granger, Washington
 Granger, Wyoming

Personer
 Clive Granger
 Danny Granger
 David Granger
 Farley Granger
 Hermione Granger